Жупіле Про Ліга 2022—2023 — 120-й сезон чемпіонату Бельгії з футболу.

Формат змагань 
Формат чемпіонату лишився минолурічним, кількість учасників тимчасово збільшили до 18. Після двоколового турніру плей-оф грають чотири команди, плей-оф Ліги Європи тепер грають команди, які завершили сезон з п’ятого по восьме місце. Клуби, які фінішують з 9-го місця припиняють участь у турнірі за винятком клубів, що фінішують з  16-го по 18-е місця, які вибувають до другого дивізіону, а з сезону 2023–24 ліга скорочується до 16-ти команд.

Інформація про команди

Стадіони

Перший етап

Таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Хет-трики 

Примітки
4 Гравець забив 4 голи(H) – Вдома(A) – Гості

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Бельгійської футбольної асоціації     
 Про Ліга на soccerway 

2022–2023
Бельгія
Бельгія
2022 у бельгійському спорті
2023 у бельгійському спорті